Urdiales ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Urdiales (* 1968), spanischer Handballspieler
 Andrew Urdiales (1964–2018), US-amerikanischer Serienmörder
 Santiago Urdiales (* 1980), spanischer Handballspieler